La fête est finie, troisième album solo d'Orelsan, sorti en 2017 ;
 La fête est finie, chanson d'Orelsan ;
 La fête est finie, film français de Marie Garel-Weiss, sorti en 2017.